Er puede referirse a:

 Erbio, el elemento químico.
 ER, la serie de televisión también conocida como Urgencias y Sala de emergencia.
 Er, letra del alfabeto cirílico.
 ER, autobuses Estrella Roja, México - Puebla.